Sándor Szabó (1906-1966) –  wrestler ungherese
 Sándor Szabó (1915-1997) – attore ungherese
 Sándor Szabó (1941-1992) – schermidore ungherese